Carlos Ojeda ist der Name folgender Personen:

* Carlos Alberto Salcedo Ojeda (* 1960), peruanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Huancavelica
 Carlos Darío Ojeda Rovira (1900–?), mexikanischer Diplomat